Rhaeticus ist der Name von

 Georg Joachim Rhaeticus (1514–1574), österreichischer Mathematiker, Astronom, Kartograph und Mediziner
 Rhaeticus (Mondkrater), benannt nach Georg Joachim Rhaeticus
 (15949) Rhaeticus, ein Asteroid des Hauptgürtels